Дми́трий Гри́дин:
 Гридин, Дмитрий Алексеевич (1911—1993) — капитан, Герой Советского Союза.
 Гридин, Дмитрий Леонидович (род. 1968) — советский серийный убийца.